YQA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Muskoka (Ontario) (Canada)